Равен Класен і Марсело Мело були чинними чемпіонами, але цього разу натомість Мело брав участь у турнірі в Пекіні. Класен грав у парі з Ражівом Рамом. Вони дісталися фіналу, де поступилися парі Марсель Гранольєрс і Марцін Матковський з рахунком 6-2, 7-64.

Сіяні пари 

  Джеймі Маррей /  Бруно Соарес (чвертьфінал)
  Равен Класен /  Ражів Рам (фінал)

  Домінік Інглот /  Жан-Жюльєн Роє (чвертьфінал)
  Хенрі Контінен /  Джон Пірс (1-ше коло)

Кваліфіканти 

  Ніколас Монро /  Артем Сітак (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Таро Даніель /  Ясутака Утіяма (1-ше коло)

  Акіра Сантіллан /  Йосуке Ватанукі (1-ше коло)

Основна сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Колін Флемінг /  Скотт Ліпскі (фінальний раунд)

  Ніколас Монро /  Артем Сітак (кваліфіканти)

Кваліфіканти 

  Ніколас Монро /  Артем Сітак

Основна сітка

Посилання 
 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2016